«Рейд на Энтеббе» (; 1977) — телефильм Ирвина Кершнера.

Сюжет 
Сюжет фильма основан на реальных событиях, известных под названием «Операция Энтеббе». Палестинские террористы захватывают самолёт компании «Эйр Франс». Президент Уганды Иди Амин принимает самолёт у себя в стране, обещая заложникам освобождение, но ничего не делает. Израильское правительство решает направить в Уганду спецназ для освобождения заложников, размещённых на территории аэропорта Энтеббе в угандийской столице.

В ролях 
 Питер Финч — Ицхак Рабин
 Мартин Болсам — Даниэль Купер
 Хорст Буххольц — 
 Тайг Эндрюс — Шимон Перес
 Джон Сэксон — генерал-майор Бенни Пелед
 Джек Уорден — генерал-лейтенант Мордехай Гур
 Яфет Котто — Иди Амин
 Чарльз Бронсон — бригадный генерал Дан Шомрон
  — подполковник Йонатан Нетаньяху
 Джеймс Вудс — капитан Сэмми Берг
 Эдди Константин — капитан 
 Дина Мэнофф — Рэйчел Сейджер
  — Менахем Бегин
 Сильвия Сидни — 
 Роберт Лоджа — Игаль Алон

Ссылки 
 «Рейд на Энтеббе» на film.ru

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 1977 года
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-боевики США
Исторические фильмы США
Фильмы США 1977 года
Телефильмы, выпущенные в кинопрокат
Фильмы 20th Century Studios
Докудрамы
Фильмы, основанные на реальных авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы про Моссад